Hauser (automerk)
Hauser (Idaho)
Hauser (motorfiets)

Personen met de achternaam Hauser
Cole Hauser, een Amerikaanse acteur
Fridolin Joseph Alois von Hauser, een Zwitserse militair en politicus
Kaspar Hauser, een Duitse vondeling 
Otto Hauser, Zwitserse archeoloog en prehistoricus
Sjon Hauser, een Nederlandse schrijver en journalist
Stjepan Hauser, een Kroatisch cellist
Walter Hauser, een Zwitserse politicus